Onata di Crotone – filosofo pitagorico
 Onata di Egina – scultore del V secolo a.C.